Косич (также Коссич) — фамилия. Первоначальный ареал, по-видимому, охватывает Балканы: Босния и Герцеговина, Косово, Сербия, Хорватия, Черногория, откуда её носители распространились по всему миру.

Известные носители:

 Косич, Андрей Иванович (1833—1917) — российский военный и общественный деятель, генерал от инфантерии.
 Косич, Дмитрий Иосифович (1886—1937) — советский военный деятель, коринтендант.
 Косич, Драган (род. 1970) — черногорский шахматист, гроссмейстер (1995).
 Косич, Боян (род. 1990) — черногорский спортсмен, горнолыжник.
 Косич, Катарина (1493—1565) — католическая блаженная, доминиканская монахиня, дева.
 Косич, Мария Николаевна — российская писательница, этнограф, собирательница народных песен и фольклора русско-белорусско-украинского приграничья.
 Косич, Пётр (1881—1949) — югославский военачальник, начальник Генштаба Югославской Королевской Армии.

См. также 
 
 Коссич, династия промышленников